Хајнрих I (?, 960-е — Вирцбург, 23. јун 1018) је био маркгроф Аустрије. Био је син Леополда I и Рихарда од Зуалафелдгауа. Под његовом владавином се године 996. први пут у службеним документима спомиње име Источна марка (Ostarrîchi), од које се развио савремено њемачко име за Аустрију (Österreich). Хајнрих се као пребивалиште одабрао Мелк, односно мјесто гдје је сахрањен Свети Коломан. Територију му је проширио цар Хајнрих II Свети, давши му земље између река Кампа и Мораве те Бечке шуме.

Породично стабло 

Умрли 1018.
Династија Бабенберг
Маркгрофови Аустрије